San José de La Montaña kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San José de La Montaña (ort), Antioquia, 
 San José de La Montaña (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar